Die Saison 2017/18 war die 17. Spielzeit der italienischen Lega Basket Serie A, der höchsten Spielklasse im italienischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 96. Meisterschaft im italienischen Basketball der Herren. Die Hauptrunde startete am 30. September 2017 und endete am 9. Mai 2018 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 15. Juni 2018.

Als Titelverteidiger startete Umana Reyer Venezia in die Saison, während EA7 Emporio Armani Milano als Pokalverteidiger antrat.

Aufsteiger zur Saison 2017/18 war Virtus Segafredo Bologna.

Nach der Hauptrunde stand Betaland Capo d'Orlando als sportlicher Absteiger in die Serie A2 fest.

Den 28. italienischen Meistertitel feierte Olimpia Milano nach einem 4:2-Sieg in der Finalserie gegen Aquila Trento. Pokalsieger wurde Auxilium Torino, das damit seinen ersten nationalen Titel gewinnen konnte.

Internationale Wettbewerbe 

Im rein italienisch ausgetragenen Finale des FIBA Europe Cup gewann Umana Reyer Venezia gegen Sidigas Avellino den ersten europäischen Titel.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2017/18 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale

Reyer Venezia (1) – Vanoli Cremona (8) 3:0 (87:77, 108:76, 99:72)
Olimpia Milano (2) – Pall. Cantù (7) 3:0 (105:73, 87:75, 74:65)
Leonessa Brescia (3) – Varese (6) 3:0 (68:61, 77:75, 69:64)
Scandone Avellino (4) – Aquila Trento (5) 1:3 (77:79, 80:59, 80:88, 68:84)

Halbfinale

Reyer Venezia (1) – Aquila Trento (5)  1:3 (78:80, 80:77, 63:81, 76:84)
Olimpia Milano (2) – Leonessa Brescia (3)  3:1 (82:85, 89:68, 80:74, 76:70)

Finale

Olimpia Milano (2) – Aquila Trento (5) 4:2 (98:85, 90:80, 65:72, 74:77, 91:90, 96:71)

Ehrungen 2017/18 
{| class="wikitable"
! Auszeichnung
! Name
! Verein
|-
| MVP-Hauptrunde
|  Jason Rich
| Sidigas Avellino
|-
| Bester italienischer Nachwuchsspieler (U22)
|  Diego Flaccadori
| Dolomiti Energia Trentino
|-
| Trainer des Jahres
|  Attilio Caja
| Openjobmetis Varese
|-
| MVP-Finalrunde
|  Andrew Goudelock
| EA7-Emporio Armani Milano
|}

Weblinks 
 Lega Basket – Startseite – offizielle Webseite der LBA

2017/18
Basketballsaison 2017/18